Каген — фамилия еврейского происхождения. Известные носители:

 Каген, Самуил (1796—1862) — французский журналист и гебраист, переводчик Библии.
 Каген, Серджиус (Сергей Исаевич) (1909—1964) — американский композитор, музыкальный педагог и пианист.
 Капов-Каген, Соломон Ефимович — советский экономист, автор книг по бухгалтерскому учёту.